Maderthaner ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Maderthaner (* 1962), österreichische Malerin
 Leopold Maderthaner (1935–2007), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Michael Maderthaner (1925–1981), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Philipp Maderthaner (* 1981), österreichischer Unternehmer 
 Wolfgang Maderthaner (* 1954), österreichischer Historiker
 Rainer Maderthaner (* 1945), österreichischer Psychologe